Oddset Ligaen 2004-05 var den 45. sæson af den bedste danske ishockeyliga og den første sæson under navnet Oddset Ligaen. Det var samtidig turneringen om det 48. DM i ishockey arrangeret af Danmarks Ishockey Union.

Turneringen havde deltagelse af ni hold, der først spillede et grundspil med 36 kampe til hvert hold. Derefter gik de otte bedste hold videre til slutspillet om DM-medaljer, der bestod af kvartfinaler, semifinaler og finale, hvor alle opgør blev afviklet bedst af syv kampe. For første gang blev uafgjorte slutspilskampene afgjort i sudden death uden tidsbegrænsning, således at kampene ikke længere kunne afgøres i straffeslagskonkurrence. Det medførte en ny rekord for den længste ishockeykamp i den danske liga, da anden kamp i kvartfinaleserien mellem Frederikshavn White Hawks og Nordsjælland Cobras den 20. februar 2005 først blev afgjort efter 124 minutter og  og 18 sekunder, dvs. i 7. periode.

Danmarksmesterskabet blev vundet af eliteoverbygningen på Herning Ishockey Klub, Herning Blue Fox, som dermed vandt DM-titlen for tredje gang. Det var imidlertid den 12. DM-titel i alt for moderklubben Herning IK. Midtjyderne havde vundet grundspillet suveræt og besejret Rødovre Mighty Bulls og Frederikshavn White Hawks i henholdsvis kvartfinalen og semifinalen, begge med 4-1 i kampe. I finalen mod AaB Ishockey kom Herning Blue Fox bagud med 0-2 i kampe men formåede derefter at vinde de efterfølgende fire kampe, så den samlede sejr blev på 4-2 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet i Aalborg Skøjtehal den 3. april 2005, hvor udeholdet sikrede sig titlen ved at vinde 4-0.

For AaB Ishockey var finalenederlaget det andet i en serie på fire sæsoner i træk, hvor holdet tabte i DM-finalen.

Bronzemedaljerne gik til Frederikshavn White Hawks, som i bronzekampen besejrede Odense Bulldogs med 2-0 i kampe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ni hold spillede en turnering med 36 kampe til hvert hold, der blev spillet i perioden 10. september 2004 - 4. februar 2005. De otte bedste hold gik videre til kvartfinalerne.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedst hold i grundspillet og blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør, bortset fra bronzekampen, blev spillet bedst af syv kampe. Som noget ny var der denne sæson blevet indført nye regler for afgørelse af uafgjorte kampe. Muligheden for at afgøre kampene i straffeslagskonkurrece, når sudden death ikke havde frembragt en afgørelse inden for 10 minutter, var blevet afskaffet, og i stedet blev sudden death afviklet uden tidsbegrænsning. Det medførte bl.a. en ny rekord for den længste ishockeykamp i den danske liga, da anden kamp i kvartfinaleserien mellem Frederikshavn White Hawks og Nordsjælland Cobras den 20. februar 2005 først blev afgjort efter 124 minutter og 18 sekunders spil, dvs. i 7. periode.

Kvartfinaler 

De fire bedst placerede hold i grundspillet valgte i seedningsrækkefølge selv deres modstandere i kvartfinalerne blandt de hold, der sluttede grundspillet på 5.- til 8.-pladsen. Som vinder af grundspillet var Herning Blue Fox førstevælger, og midtjyderne valgte grundspillets nr. 5, Rødovre Mighty Bulls, som modstander i sin kvartfinale. Grundspillets nr. 2, AaB Ishockey valgte at møde SønderjyskE Ishockey, der var blevet nr. 8 i grundspillet. Som nr. 3 valgte Herlev Eagles Odense Bulldogs som modstander, hvilket efterlod Frederikshavn White Hawks som modstander til Nordsjælland Cobras.

Kampene blev spillet i perioden 18. februar - 4. marts 2005.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Medaljevindere

All star-hold

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 2004-05 
 Passion Hockey - Championat du Danemark 2004/05 
 DIU Stats - Oddset Ligaen 2004-05  
 DIU Stats - Oddset Ligaen 2004-05 Playoff  
 EliteProspects - 2004-05 Denmark PLAYER STATS 
 EliteProspects - Danish League Player of the Year 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Danish Champions 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Denmark Silver Medal Winner 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Denmark Bronze Medal Winner 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Danish League All-Star Team 
 Politiken, marts - april 2005.

Noter 

2004-05
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2004
Ishockey i 2005